Horowatka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Duniłowicze.
Horowatka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Prozoroki.
Horowatka – dawny folwark na Białorusi, w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Hołubicze.